Onisocryptus är ett släkte av kräftdjur. Onisocryptus ingår i familjen Cyproniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Onisocryptus